Il singolare  del Morocco Tennis Tour - Casablanca è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Evgenij Donskoj ha battuto in finale Alessio Di Mauro 2–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Denis Gremelmayr (ritiro a causa dell'influenza)
 Simon Greul (quarti di finale)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Éric Prodon (primo turno)

  Jaroslav Pospíšil (semifinali)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Alessio Di Mauro (finale)
  Bastian Knittel (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2011
ATP Challenger Tour 2011